

Miejscowości w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 2 
 Zapusta – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Olszyna 
 Zapusta – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Sienno